Renishaw – azienda britannica di ingegneria
 Renishaw Hall –  edificio pubblico nel Derbyshire, Inghilterra
 Renishaw – villaggio del Derbyshire, Inghilterra